Айк Ишханян (; 24 июня 1989, Ереван, СССР) — армянский футболист, защитник армянского клуба «Арарат».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2008 году в составе клуба «Ширак».

В 2009 году подписал контракт с клубом «Мика».

В 2012 году стал игроком армянского клуба «Импульс», за который провёл 24 матчей.

С 2015 по 2018 год играл за «Гандзасар» (Капан), сыграв там 87 матчей.

В 2019 году играл за «Лори».

В январе 2020 года перешёл в казахстанский клуб «Жетысу», но уже в начале февраля расторг контракт по обоюдному согласию из-за конфликта с главным тренером команды.

В том же году вернулся в «Алашкерт», сыграв там всего 3 матча и першёл снова в «Гандзасар».

Достижения

Командные 
 «Мика»
 Обладатель Кубка Армении: 2011

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Ширак»
Игроки ФК «Ширак-2»
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК «Мика-2»
Игроки ФК «Импульс»
Игроки ФК «Алашкерт»
Игроки ФК «Алашкерт-2»
Игроки ФК «Гандзасар» Капан
Игроки ФК «Лори»